Zamach na World Trade Center w 1993
 Zamach z 11 września 2001 roku
 Zamach w Nowym Jorku (2017)